Partit per una Turquia Independent (del seu nom en turc Bağımsız Türkiye Partisi), partit polític de Turquia
 BTP Bouygues (de l'acrònim en francès Bâtiment et Travaux Publics), grup industrial del sector de la construcció de França
 Autorització BTP (de l'acrònim de B per a Transport Prioritari), modalitat de permís de conduir que habilita per a vehicles prioritaris com ara ambulàncies